Rougemont (Côte-d'Or)
 Rougemont (Doubs)
 Rougemont (Vaud)

Desambiguações de topônimos